Landgrenze steht für:

 Politische Grenze zu Land
 Grüne Grenze

Siehe auch:
 Blaue Grenze
 Seegrenze